kobylnik – kategoria ludności służebnej w dawnej Polsce

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kobylnik – część wsi Rytele-Olechny w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Kobylnik – część wsi Skic w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów

Zobacz też 
 Stary Kobylnik
 Narocz